

Населені пункти та їхні частини

 Юзефіна — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефіна — село в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефіна — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефіна — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефіна — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Юзефіна — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Юзефіна — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Юзефіна — частина села Кольонія-Хожев у гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефіна — частина села Ґожковічкі в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефіна — частина села Кремпа в гміні Льґота-Велька Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефіна — частина села Козлув у гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефіна — частина села Буґвідзе в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства

Примітки